Безус — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Безус, Алексей Алексеевич (род. 1959) — украинский художник и журналист.
 Безус, Дмитрий (род. 1989) — украинский боксёр-профессионал, бывший кикбоксер, боец тайского бокса и саватье.
 Безус, Роман Анатольевич (род. 1990) — украинский футболист.